Toponímia:
 Anglaterra:
 Sherwood (Nottinghamshire), població al comtat de Nottinghamshire
 Bosc de Sherwood, bosc al voltat de Sherwood (Nottinghamshire) famós per les històries de Robin Hood
 Estats Units:
 Sherwood (Arkansas)
 Sherwood (Dakota del Nord)
 Sherwood (Ohio)
 Sherwood (Oregon)
 Sherwood (Comtat de Defiance), població del Comtat de Defiance (Ohio, Estats Units d'Amèrica)
 Sherwood (Wisconsin)
 Biografies:
 Sherwood Anderson (1876 - 1941), novel·lista i escriptor de contes estatunidenc
 Frank Sherwood Rowland (Delaware, Ohio, 1937), químic i professor universitari estatunidenc
 Percy Sherwood
 Miscel·lània:
 Nombre de Sherwood, nombre adimensional emprat en operacions de transferència de massa 
 Sherwood Forest (videojoc), videojoc d'aventura per al microordinador Apple II publicat el 1982
 Síndrome de Sherwood, concepte d'estratègia policial creat pel mosso d'esquadra David Piqué